

Patronyme 

 Philippe-Auguste Choquette (1854-1948), avocat, juge et homme politique canadien ;
 Ernest Choquette (1862 - 1941), écrivain, médecin, journaliste et homme politique canadien ;
 Robert Choquette (1905-1991), poète et écrivain québécois ;
 Marcel Choquette (1913-1971), sculpteur québécois ;
 Adrienne Choquette (1915-1973), écrivaine québécoise ;
 Jérôme Choquette (1928-2017), avocat et homme politique québécois ;
 Gilbert Choquette (1929-), écrivain québécois ;
 Marthe Choquette (1930-2005), comédienne québécoise ;
 Alain Choquette (1962-), magicien québécois ;
 Louis Choquette, réalisateur québécois ;

Toponymes 

 Lac Choquette, un tributaire de la rivière Gatineau laquelle se déverse dans la rivière des Outaouais, et coulant dans La Tuque, en Mauricie; puis dans le territoire non organisé du Lac-De La Bidière, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans la région administrative des Outaouais, au Québec, au Canada.
 Rivière Choquette, plan d'eau de tête de la rivière Choquette dont le courant se déverse dans la rivière Gatineau, puis dans la rivière des Outaouais, situé dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada.

Autres 
 Prix littéraire Adrienne-Choquette, prix littéraire québécois.
Patronyme québécois